Yağlıdere (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Yağlıdere (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yağlıdere